La Chapelle-Bâton puede referirse a: 

 La Chapelle-Bâton, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.
 La Chapelle-Bâton, comuna francesa situada en Vienne.